Бриллиантовая лига IAAF 2014 года состояла из 14 однодневных легкоатлетических соревнований, которые проводятся с промежутком от нескольких дней до трёх недель.

Легкоатлетическая серия 2014 года стартовала 9 мая в Дохе, Катар и завершилась 5 сентября в Брюсселе, Бельгия.

Этапы

Мужчины

Беговые виды

Технические виды

Женщины

Беговые виды

Технические виды

Ссылки 
 Календарь соревнований и результаты 2014 года

Бриллиантовая лига IAAF